San Gaudenzio ima više značenja:
 San Gaudenzio, Alessandria
 San Gaudenzio, Pavia
 San Gaudenzio, Vicenza